Нэнси Энн Парсонс (, 17 января 1942 — 5 января 2001) — американская актриса, наиболее известная по роли Бьюлы Балбрикер в культовом фильме 1982 года «Порки» и его сиквелах.

Биография 
Нэнси Парсонс была третьим ребёнком в семье. Когда ей было 17, её отец женился во второй раз и забрав дочерей переехал в Южную Пасадену в Калифорнию. Там Парсонс сначала училась, а затем работала в знаменитом театре «Пасадена». После окончания обучения она вышла замуж за Алана Хипвелла, от которого родила двух дочерей — Маргарет и Элизабет, которые впоследствии тоже стали актрисами.

В 1972 году, после развода с мужем, актриса вновь вернулась на театральную сцену, а позже стала сниматься на телевидении и в кино. Она появлялась в качестве гостя в таких сериалах, как «Баретта», «Семейные узы», «Звёздный путь: Следующее поколение».

Нэнси Парсонс умерла от сердечной недостаточность, вызванной диабетом, в январе 2001 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от сердечной недостаточности
Киноактрисы США